Kim Midzsong (1971) olimpiai és világbajnok dél-koreai cselgáncsozónő
 Kim Midzsong (1977) dél-koreai vívónő, olimpikon
 Kim Midzsong (1978) dél-koreai cselgáncsozónő, olimpikon
 Kim Midzsong (1979) dél-koreai atlétikai gyaloglónő, olimpikon

Lásd még 
 Kim Mindzsong (egyértelműsítő lap)